Příjmení Lombard, Lombardi či Lombardo nosí více různých osobností:

Lombard
 Carole Lombard (1908–1942) – americká herečka
 François Lombard (* 1971) – francouzský sportovní lezec
 Louise Lombard (* 1970) – anglická herečka
 Karina Lombard (* 1969) – americká herečka

Lombardi
 Lombardi – rozcestník

Lombardo
 Dave Lombardo (* 1965) – americký metalový bubeník

Lombardus
 Petr Lombardský (1100–1160) – italský teolog, jeden ze zakladatelů scholastiky

jiné
 Lombard – obec ve Francii
 Lombardie – oblast v severozápadní Itálii
 A.V.I.A. Lombardi FL-3 – italský sportovní jednomotorový dvoumístný letoun
 Somma Lombardo – italská obec v provincii Varese v oblasti Lombardie

Externí odkazy 
 

Afrikánská příjmení